AFC Ajax in het seizoen 2013/14 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2013/14 (vrouwen)